Војка може бити:

 Војка (Стара Пазова), насеље у општини Стара Пазова, Сремски округ, Република Србија
 Војка (Требишов), насеље у округу Требишов, Кошички крај, Словачка Република